Marysville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Marysville Township (Marshall County, Kansas)
 Marysville Township (Miami County, Kansas)
 Marysville Township (Minnesota)